Stylicletodes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Lang 1936. Stylicletodes ingår i familjen Cletodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Stylicletodes